

Wydarzenia 

 Azja
 stłumienie antyrzymskiego powstania Aristonikosa w Pergamonie
 Pergamon wszedł w skład  rzymskiej prowincji Azja
 król Partów Fraates II pokonał i zabił Antiocha VII Sidetesa
 Europa
 Panajtios kierownikiem szkoły stoickiej w Atenach

Zmarli 
 Antioch VII Sidetes – seleukidzki władca Syrii.